in samenstellingen
Bussière-Badil,  Dordogne 
Bussière-Boffy,  Haute-Vienne
Bussière-Dunoise,  Creuse 
Bussière-Galant,  Haute-Vienne
Bussière-Nouvelle,  Creuse 
Bussière-Poitevine,  Haute-Vienne
Bussière-Saint-Georges,  Creuse 
ook:
gemeenten met de naam La Bussière of Bussières